Сан Теодоро може да се отнася за:

 Сан Теодоро (), градче и община в Италия, административен регион и остров Сардиния, провинция Сасари
 Сан Теодоро (), село и община в Италия, административен регион и остров Сицилия, провинция Месина
 Сан Теодоро — средновековна църква в Рим, в подножието на хълма Палатин.